Dehendorf ist der Name folgender Orte:

 Dehendorf (Gemeinde St. Peter), Ortsteil der Gemeinde St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dehendorf (Gemeinde Allhaming), Ortsteil der Gemeinde Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich